Intervention puede referirse a:
Intervention (programa de televisión), un programa de telerrealidad estadounidense emitido por A&E.
Intervention (canción de Madonna), una canción del álbum American Life, el noveno de la cantante estadounidense Madonna.
Intervention (Buffy the Vampire Slayer), el decimoctavo episodio de la quinta temporada de Buffy the Vampire Slayer.
Intervention (How I Met Your Mother), el cuarto episodio de la cuarto temporada de How I Met Your Mother.
Intervention (canción de Arcade Fire), una canción del álbum Neon Bible, del grupo de indie rock canadiense Arcade Fire.